Sergio Sánchez puede referirse a:

 Sergio Sánchez (1970-), deportista guatemalteco de la especialidad de tiro;
 Sergio Sánchez Cárdenas (1981-), baloncestista español;
 Sergio Sánchez García (1967-), historietista español;
 Sergio Sánchez Gómez, Garban (1988-), futbolista español;
 Sergio Sánchez Martínez (1982-), atleta español;
 Sergio Sánchez Ortega (1986-), futbolista español;
 Sergio Sánchez Sánchez (1977-), futbolista y entrenador; o
 Sergio Daniel Sánchez (1988-), futbolista argentino.
 Sergio Gabriel Sánchez (1975-), actor argentino.